Redden est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme

Toponyme

, communauté du Delaware
, ville du nord-ouest de l'Oklahoma

Redden, village du Somerset

Voir aussi

Homonymie de toponyme